Carillion plc — бывшая британская транснациональная компания в области строительства и управлении инфраструктурой организации, располагавшаяся в Вулвергемптоне. Её ликвидация в 2018 году стала «крупнейшей за всю историю торговой ликвидацией в Великобритании».

Carillion возникла в июле 1999 года через выделение из состава Tarmac. За счет ряда приобретений она выросла и стала второй по величине строительной компанией в Великобритании, её акции были размещены на лондонской фондовой бирже и к 2016 году имела 43 тыс. сотрудников (18 257 работало в Великобритании). Опасения по поводу долговой ситуации Carillion были высказаны в 2015 году, и после того, как компания столкнулась с финансовыми трудностями в 2017 году, 15 января 2018 года она подверглась принудительной ликвидации, что стало самой радикальной процедурой в законодательстве Великобритании о несостоятельности, с обязательствами почти в 7 млрд ф. с..

В Великобритании объявленная неплатежеспособность Carillion привела к закрытию и задержке проектов в Великобритании и за рубежом (проекты PFI в Ирландии были приостановлены, в то время как четыре канадских предприятия Carillion обратились за правовой защитой от банкротства), потере рабочих мест (только в Carillion было сокращено более 3000 увольнений, эта мера также коснулась других компаний и поставщиков), финансовые потери для партнеров по совместному предприятию и кредиторов, для 30 000 поставщиков (некоторые из которых были признаны неплатежеспособными) и для 27 000 пенсионеров могли обойтись налогоплательщикам до 180 млн. ф. с. IЭто также привело к вопросам и многочисленным парламентским запросам о поведении директоров фирмы, её аудиторов (KPMG), Совета по финансовой отчётности и Пенсионного регулятора, а также об отношениях правительства Великобритании с основными поставщиками, работающими по схемам частной финансовой инициативы (англ. Private finance initiative, PFI) и другими работающими на аутсорсинге приватизированными поставщиками общественных услуг (в октябре 2018 года правительство заявило, что новых проектов PFI не будет). Это также вызвало законодательные предложения по реформированию отраслевых систем оплаты, консультации по новым процессам государственных закупок для продвижения надлежащей практики оплаты и предложенные реформы совета по финансовой отчётности в отношении бонусов директоров, выплачиваемых акциями.

В майском отчете 2018 года о парламентском расследовании, проведенном специальными комитетами по делам бизнеса и труда и пенсий, крах Carillion был назван «историей безрассудства, высокомерия и жадности, а его бизнес-модель представляла собой неустанную погоню за наличными», а её директора были обвинены в искажении финансовых реалий бизнеса. Рекомендации отчета включали регулятивные реформы и возможный разрыв отношений с аудиторскими фирмами из большой четвёрки. В отдельном отчете Специального комитета по государственному управлению и конституционным вопросам в июле 2018 года правительство Великобритании было обвинено в аутсорсинге контрактов на основе самой низкой цены, а использование им подрядчиков вроде Carillion привело к ухудшению качества государственных услуг.

Foundation 

Carillion была создана в июле 1999 года после отделения от Tarmac: Tarmac сосредоточилась на своем основном бизнесе в виде производства тяжелых строительных материалов, в то время как Carillion включала в себя бывший подрядный бизнес Tarmac Construction и группу предприятий Tarmac Professional Services. At the time of demerger Sir Neville Simms was appointed executive chairman of the business. Во время разделения сэр Невилл Симмс был назначен исполнительным председателем компании. Симмс ушел со своих исполнительных обязанностей в январе 2001 г., но оставался неисполнительным председателем до мая 2005 г., когда его место занял Филип Роджерсон.

Название 'Carillion' является искажением от английского слова carillon (колокольный звон), оно было выбрано с целью придать строительному бизнесу четкую идентичность и отдалить его от его строительных корней. Название было предложен лондонской консалтинговой компанией по брендингу Sampson Tyrell. part of WPP).

Приобретения 

Под руководством генерального директора Джона Макдоноу (ранее работавшего в Johnson Controls и ставшим CEO Carillion CEO в январе 2001 года), компания вышла в сектора услуг по управлению объектами.

В сентябре 2001 года Carillion приобрела 51 % акций GT Rail Maintenance, тем самым создав Carillion Rail. Carillion Rail выполнила обновление путей на железнодорожной сети и выполнила контрактные работы для Network Rail.

В августе 2002 г. Carillion приобрела Citex Management Services за 11,5 млн фунтов стерлингов, в марте 2005 г. — Planned Maintenance Group примерно за 40 млн фунтов стерлингов. После этого Carillion приобрела ещё две фирмы по оказанию вспомогательных услуг в Великобритании: Mowlem примерно за 350 млн. ф. с. в феврале 2006 года и Alfred McAlpine за 572 млн. ф. с. в феврале 2008 года. В октябре 2008 года Carillion купила канадскую Vanbots Construction за 14,3 млн. ф. с. Then, in October 2008, Carillion bought Vanbots Construction in Canada for £14.3 million.

В апреле 2011 года Carillion купила занимающуюся энергоэффективностью компанию Eaga за 306 млн. ф. с., но из-за снижения в декабре правительством льготных тарифов на экологически чистую энергию Carillion пришлось рационализировать бизнес.

В декабре 2012 года за 24 млн. ф. с. было куплено 49 % акций работающей на Атабаскском месторождении The Bouchier Group. В октябре 2013 года был куплен бизнес по управлению объектами John Laing Group.

В августе 2014 года компания потратила несколько недель на попытки слияния с конкурентом Balfour Beatty. Было сделано три предложения; последнее в размере 2,1 млрд ф. с. было единогласно отклонено советом директоров Balfour 19 августа 2014 года.

В декабре 2014 года Carillion за 33 млн. ф. с. приобрела 60 % акций канадской компании по передаче и распределению электроэнергии Rokstad Power Corporation. В мае 2015 года был куплен специализированный поставщика кемпингов и общественного питания в отдаленных районах Канады Outland Group, а в январе 2016 года — контрольный пакет акций манчестерского застройщика Ask Real Estate

Ликвидация

Suppliers 
Субподрядчики считались уязвимыми: Группа специалистов по проектированию заявила, что неудача Carillion «может привести к банкротству многих небольших фирм». Сообщается, что Carillion задолжала до 30 тыс. малым предприятиям, используя «тактику просрочек» и удерживая платежи поставщикам, иногда на срок до 120 дней/

В течение 24 часов компания по аренде оборудования Speedy Hire и подрядчик по укладке свай Van Elle сообщили о потенциальных потерях в размере 2 и 1,6 млн ф. с.; Van Elle также сообщил о неопределенности в отношении будущих работ для Network Rail на сумму 2,5 млн фунтов стерлингов. Опрос 133 компаний, проведенный Ассоциацией инженерных служб зданий и Ассоциацией подрядчиков по электротехнике, показал, что 80 из них в совокупности задолжали Carillion 30 миллионов фунтов стерлингов, что в среднем составляет 375 тыс. ф. с. Средняя задолженность перед микропредприятиями (менее 10 сотрудников) составляла 98 тыс. ф. с.; средним предприятиям (от 50 до 249 сотрудников) были должны в среднем 236 тыс. ф. с., при этом наиболее уязвимой фирме задолжали почти 1,4 млн. ф. с.. Только 31 млн из примерно причитающихся Carillion 1 млрд ф. с. был покрыт страхованием торговых кредитов. В конце марта 2018 года член парламента Бери-Норт Джеймс Фрит провел встречу в парламенте, на которой присутствовали поставщики, пострадавшие от краха Carillion; компании указали на невыплаченные долги в размере от 250 тыс. до 2,7 млн. ф. с. В августе 2018 года специалист по строительным услугам Н. Г. Бейли объявил об исключительных убытках в размере 2,2 млн ф. с. в связи с безвозвратными расходами, возникшими в результате субподряда Carillion в больнице Мидлендского столичного университа.

29 января 2018 года подрядчик по сухой футеровке из Слау с штатом из 350 человек CCP вызвала ликвидаторов из-за долгов перед Carillion.. В феврале 2018 года компания Aspin Group Holdings, которая уже испытывала финансовые затруднения, перешла под административное управление в рамках предварительной сделки после того, как Carillion задолжала группе и её дочерним компаниям около 800 тыс. ф. с. (куплена частной инвестиционной компанией Sandton Capital Partners, Aspin впоследствии перешла под административное управление с потерей 200 рабочих мест в июле 2019 г.). 23 марта 2018 года субподрядчик по механическому и электрическому оборудованию Vaughan Engineering, насчитывающий 160 сотрудников, предупредил, что столкнулся с административным управлением после потери 650 тыс. ф. с. на двух проектах Carillion; KPMG впоследствии была назначена администраторами, в результате чего 83 сотрудника в Броксберне, 43 в Ньюкасле и 28 в Уоррингтоне были признаны избыточными. Компания Vaughan рухнула из-за своих поставщиков в размере 9,2 млн фунтов стерлингов, хотя один поставщик, Bmech, позже заявил, что Vaughan использовал крах Carillion как «дымовую завесу» для своей плохой платежной истории. В начале марта 2018 года четыре компании в Lagan Construction Group перешли к управлению с задолженностью в 21 млн. ф. с., отчасти в результате неплатежеспособности Carillion; ужесточения условий кредита и просьбы о авансовых платежах повлияли на денежный поток. Точно так же подрядчик Polydeck из Чиппенхема с 55 работниками обвинил Carillion в «попутном ветре» после того, как 25 мая 2018 года перешёл под административное управление. Подрядчик по гражданскому строительству из Чешира DG Cummins потерял причитающихся с Carillion 1,8 млн. ф. с. за работы, проведенные на развязках 16-19 контракта на расширение автомагистрали M6, и, столкнувшись с налоговым требованием в размере 600 тыс. ф. с. был вынужден подать уведомление о намерении перейти под административное управление, что поставило под угрозу 50 рабочих мест.

В октябре 2018 года в отчете бухгалтера Мура Стивенса говорилось, что ликвидация Carillion спровоцировала 20-процентный всплеск числа неплатежеспособных строительных фирм Великобритании: 780 компаний обанкротились в первом квартале 2018 года, что на пятую часть больше, чем за тот же период в 2017 году. , особенно сильно пострадали малые и средние компании и специализированные субподрядчики, которым пришлось списать практически все, что им причитается Carillion. По данным юридической фирмы Nockolds, общее количество неплатежеспособности в строительстве в 2018 году выросло на 13 % до 2954 компаний.

Юридическая фирма RPC произвела «небольшое количество увольнений» в своей команде по строительству и проектам в результате краха Carillion.

Последствия краха Carillion растянулись на год: в январе 2019 года компания Hawk Plant, нанимающая строительное оборудование, перешла под административное управление после потери около 800 тыс. ф. с. в результате краха Carillion и проблемного контракта в Сьерра-Леоне;также в январе 2019 года подрядчик по укладке свай Van Elle сообщила, что его прибыль до налогообложения снизилась на 54 % до 2,4 млн ф. с., поскольку оборот упал на 18 % до 42,9 млн фунтов стерлингов за шесть месяцев до 31 октября 2018 года, а её генеральный директор обвинил крах Carillion в падении прибыли. В сентябре 2019 года субподрядчик Blackbourne из Антрима прекратил торговлю, в результате чего 86 сотрудников были уволены, отчасти из-за долгов Carillion, возникших в связи с проектом больницы Королевского университета Ливерпуля.

Пенсионные накопления 
По данным Государственного контрольно-ревизионного управления, пенсионные обязательства в размере 2,6 млрд ф. с. должны быть покрыты Фондом пенсионной защиты. arillion управляла 13 британскими пенсионными программами с установленными выплатами, в которых участвовало 27 000 человек. После ликвидации 12 из этих схем вступили в период оценки Фонда пенсионной защиты.

Примечания

Ссылки 

 Carillion plc Official site, diverts to PWC
 2016 Annual report
 Yahoo profile 
 Carillion Rail Official site, diverts to PWC 

Компании, основанные в 1999 году
Компании, упразднённые в 2018 году
Компании, имевшие листинг акций на Лондонской бирже
Компании Вулвергемптона